

Sigle 
 Lega comunista rivoluzionaria – movimento politico italiano
 Level crossing rate – percentuale di attraversamento della soglia
 Least Cost Routing – metodo di selezione degli operatori di terminazione nella telefonia
 Ligase chain reaction – Reazione a catena della ligasi
 Ligue communiste révolutionnaire – partito politico francese
 Low Copy Repeats – in genetica blocchi di poche sequenze ripetute con omologia reciproca molto alta
 Locus Control Region – in genetica regioni contenenti sequenze di riconoscimento per fattori di trascrizione
 Louis Christen Racing – azienda svizzera produttrice di telai per sidecar da competizione
 Local Calcium Release – rilascio localizzato di calcio che contribuisce alla formazione del potenziale pacemaker nel cuore
 Lucio Cecchinello Racing – squadra di motociclismo
 Liquido Cefalorachidiano –  fluido corporeo che si trova nel sistema nervoso centrale

Codici 
 LCR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di La Chorrera (Colombia)